Sir Väs är:
 En orm i filmen Robin Hood; se Lista över figurer i Disneys tecknade filmer#Robin Hood (1973)
 En kungskobra född 2018, se Sir Väs (kungskobra)

Fiktiva ormar